Прохла́дное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Прохладное — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1999 г.

Киргизия 
 Прохладное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Прохладное — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Прохладное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Прохладное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Прохладное — село в Надеждинском районе Приморского края.
 Прохладное — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Прохладное — село в Бахчисарайском районе.
 Прохладное — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Турция 
 Прохладное — прежнее название села Богазкёй района Карс ила Карс.

Украина 
 Прохладное — посёлок в Свердловском городском совете Луганской области.

См. также 
 Прохладный (значения)